Poveda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Poveda de la Sierra (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Poveda (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar